Rootless Cosmopolitans - debiutancki album solowy Marca Ribota. Ukazał się w 1990 roku nakładem wydawnictwa Antilles. Płyta zawiera adaptacje utworów "The Wind Cries Mary" Jimiego Hendrixa oraz "While My Guitar Gently Weeps" George'a Harrisona.

Lista utworów

Muzycy 
 Marc Ribot - gitary, śpiew, harmonijka ustna
 Anthony Coleman - instrumenty klawiszowe
 Don Byron - klarnety
 Michael Blair - perkusja
 Curtis Fowlkes - puzon
 Melvin Gibbs - gitara basowa, gitara
 Brad Jones - gitara basowa
 Arto Lindsay - gitara
 Ray Nathanson - saksofon
 Ralph Carney - sona
 Richie Schwarz - perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy rockowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1990